Konrad Hölzl (* 19. Mai 1940 in Augsburg; † 10. November 2021 in Lindau) war ein römisch-katholischer Geistlicher.

Leben 

Hölzl studierte von 1961 bis 1967 Philosophie und Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Am 23. Juli 1967 wurde er in St. Ludwig (München) zum Priester geweiht. Er war Prior und Komtur der Komturei St. Ulrich und Afra des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem.

1995 wurde Hölzl Dompfarrer und ein Jahr später Domkapitular in Augsburg.

Von 1998 bis 2006 war er geistlicher Beirat des Katholischen Frauenbundes der Diözese Augsburg.

Hölzl wurde am 18. November 2021 in der Grablege des Domkapitels Augsburg beigesetzt.

Auszeichnungen 
 1986: Mitglied im Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem
 1990: Monsignore
 2002: Päpstlicher Ehrenprälat
 2003: Prior des Ritterordens vom Hl. Grab zu Jerusalem
 2005: Komtur des Ritterordens vom Hl. Grab zu Jerusalem
 2006: Bundesverdienstkreuz am Bande
 Ehrenbürgerschaft der philippinischen Gemeinde General Luna

Einzelnachweise 

Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande
Prior (Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem)
Römisch-katholischer Geistlicher (20. Jahrhundert)
Römisch-katholischer Geistlicher (21. Jahrhundert)
Domherr (Augsburg)
Deutscher
Geboren 1940
Gestorben 2021
Mann